Ascobolus är ett släkte av svampar. Ascobolus ingår i familjen Ascobolaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skålsvampar
Ascobolus